Centraal Uitvoerend Comité (Rusland) (1917-1937)
 Centraal Uitvoerend Comité (Siberië) (1917)
 Centraal Uitvoerend Comité (Sovjet-Unie) (1922-1938)